First Methodist Episcopal Church, South ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Methodist Episcopal Church, South (Ozark, Arkansas), NRHP-ID 92001154
 First Methodist Episcopal Church, South (Atlanta, Georgia), NRHP-ID 10001000
 First Methodist Episcopal Church, South (Humboldt, Tennessee), NRHP-ID 08000702